Делвино — название населённых пунктов в Болгарии:

 Делвино — село в Благоевградской области.
 Делвино — село в Кырджалийской области.